Saint-Basile ist der Name folgender Orte:
 Saint-Basile (Ardèche), Gemeinde im französischen Département Ardèche
 Saint-Basile (Québec), Gemeinde in der kanadischen Provinz Québec
 Saint-Basile Parish, Gemeinde in der kanadischen Provinz New Brunswick
 Saint-Basile-le-Grand, Gemeinde in der kanadischen Provinz Québec